Hotel Thompson bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Hotel Thompson (Alabama), ID-Nr. 86001002
 Hotel Thompson (Minnesota), ID-Nr. 84001625